Limba udmurtă (удмурт кыл, udmurt kıl) ese o limbă uralică vorbită de nativii udmurți din republica constituentă rusească Udmurtia, unde, alături de limba rusă, are statut oficial. Este scrisă cu alfabetul chirilic, la care au mai fost adăugate încă cinci litere: Ӝ/ӝ, Ӟ/ӟ, Ӥ/ӥ, Ӧ/ӧ și Ӵ/ӵ. Vocabularul udmurt are influențe din partea limbii tătare și a limbii ruse. Udmurta este o limbă aglutinantă. Folosește afixe pentru a exprima posesia, pentru a specifica modul, timpul și altele.

Alfabet 
Alfabetul udmurt se bazează pe alfabetul chirilic rusesc:

 1 Folosit numai în numele și cuvintele împrumutate din rusă.
 2 Surd, dar necesar pentru distingerea consoanelor palatalizate /dʲ tʲ zʲ sʲ lʲ n/ de consoanele nepalatalizate urmate de /j/ înaintea unei vocale; de exemplu, /zʲo/ și /zjo/ sunt scrise -зё- și -зъё-, respectiv.

Fonologie 
Udmurta nu distinge vocalele lungi și scurte și nu are armonie vocalică.

</div>

Limbi uralice
Limbi vorbite în Rusia